Mačkovec – wieś w Chorwacji, w żupanii medzimurskiej, w mieście Čakovec
 Mačkovec – wieś w Słowenii, w gminie Kočevje
 Mačkovec – wieś w Słowenii, w gminie Laško
 Mačkovec – wieś w Słowenii, w gminie Trebnje

 Zawierające
 Mačkovec pri Škocjanu – wieś w Słowenii, w gminie Škocjan
 Mačkovec pri Dvoru – wieś w Słowenii, w gminie Žužemberk
 Mačkovec pri Suhorju – wieś w Słowenii, w gminie Metlika

 Zobacz też
 Mačkovac